Rio Pardo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Pardo (vattendrag i Brasilien, Pará), 
 Rio Pardo de Minas (ort), Minas Gerais, 
 Rio Pardo (ort), Rio Grande do Sul, 
 Ribas do Rio Pardo (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Rio Pardo (vattendrag i Brasilien, Rio Grande do Sul, lat -29,98, long -52,38), 
 Rio Pardo (vattendrag i Brasilien, lat -24,67, long -48,68), 
 Rio Pardo (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -22,92, long -49,97), 
 Rio Pardo (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul), 
 Rio Pardo (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -21,42, long -42,65), 
 Rio Pardo (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -20,17, long -48,63), 
 Rio Pardo (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -18,22, long -44,30), 
 Rio Pardo (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -15,79, long -44,78), 
 Rio Pardo (vattendrag i Brasilien, Bahia, lat -15,65, long -38,95), 
 Iúna (ort), Espírito Santo, 
 Rio Pardo (vattendrag i Brasilien, Amazonas, lat -6,05, long -72,47), 
 Rio Pardo (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar